All This Love – album dei DeBarge del 1982
 All This Love – singolo dei DeBarge del 1982
 All This Love – singolo di JP Cooper del 2018
 All This Love – singolo di Robin Schulz del 2019